Nica ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Nīca, Ort im Verwaltungsbezirk Nīcas novads, Lettland

Nica ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Nica (* 1993), rumänischer Fußballspieler
 Dan Nica (* 1960), rumänischer Politiker (PSD)
 Petre Nica (* 1957), rumänischer Fußballspieler
 Stavri Nica (* 1954), albanischer Fußballtrainer

Nica eine Form des Vornamens folgender Person:
 Pannonica de Koenigswarter

Die Goldene Nica ist die Trophäe des Prix Ars Electronica

Siehe auch: Nike